Situationsmodell steht für:

 Situationsmodell (mentales Modell), ein mentales Abbild der Bedeutungsinhalte eines Textes
 Situationsmodell (Schulz von Thun), ein Modell zur Analyse von Kommunikationsprozessen in der Kommunikationspsychologie
 Ausgangsmodell des Gebisses, angefertigt in der Zahnmedizin